Порецкое — село в России, в Суздальском районе Владимирской области, входит в Павловское сельское поселение.

География 
Расположено село на высоком берегу реки Нерль, рядом с устьем реки Поколяйки, на противоположном берегу — заливные луга и сосновый бор.

История 
Упоминается впервые в XV веке как вотчина Московского митрополита; до середины XVII века селом владелa патриархия. В 1764 году в связи с секуляризацией монастырских земель перешло в ведение Kоллегии экономии.

В 1869 году в Порецком было 1585 жителей в 247 дворах, в то время жители села специализировались как каменщики и кровельщики.

До 2006 года село являлось центром Порецкого сельского округа, в который входили собственно Порецкое, а также сёла Борисовское, Васильково, Воскресенская Слободка, Заполицы, Мордыш, Улово.

Население

Предприятия и учреждения 
Предприятия Порецкого включают мельницу (ранее водяную, ныне электрическую, сгорела в 2019 году), сыроварню, сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК, колхоз) «Порецкое». Дороги в селе асфальтированы.

В Порецком работают Порецкая средняя общеобразовательная школа (открыта в 1984 году), детский сад, сберкасса, почтовое отделение.

Достопримечательности 
В селе расположен памятник жителям, погибшим в Великую Отечественную войну, есть историко-этнографический музей «История села Порецкого».

Церковь Преображения Господня освящена в 1795 году.

Прочие сведения 
В 1867 году в Порецком родился российский и советский архитектор Иван Кузнецов.

В 1968 году в Порецком и соседнем селе Мордыш Василий Шукшин снимал фильм «Странные люди» по сценарию, основанному на собственных рассказах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Порецкой средней школы 
 Неизвестное Порецкое (Другое Золотое кольцо)

Населённые пункты Суздальского района